Anderson Mill Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Mill Creek (Sandy Creek), Fluss im Bundesstaat Florida
 Anderson Mill Creek (Fishing Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Anderson Mill Creek (Sequatchie River), Fluss im Bundesstaat Tennessee